Turkey Island ist der Name folgender Inseln:

in Kanada:
 Turkey Island (Ontario), im Detroit River, Gemeinde LaSalle, Ontario

in den Vereinigten Staaten:
 Turkey Island (Flagler County, Florida)
 Turkey Island (Levy County, Florida)
 Turkey Island (Orange County, Florida)
 Turkey Island (Putnam County, Florida)
 Turkey Island (Charlton County, Georgia)
 Turkey Island (Clinch County, Georgia)
 Turkey Island (Henderson County, Illinois)
 Turkey Island (Rock Island County, Illinois)
 Turkey Island (White County, Illinois)
 Turkey Island (Louisa County, Iowa)
 Turkey Island (Wapello County, Iowa)
 Turkey Island (Maryland)
 Turkey Island (Essex County, Massachusetts)
 Turkey Island (Plymouth County, Massachusetts)
 Turkey Island (Lincoln County, Missouri)
 Turkey Island (Ripley County, Missouri)
 Turkey Island (Ste. Genevieve County, Missouri)
 Turkey Island (Oklahoma)
 Turkey Island (Lancaster County, Pennsylvania)
 Turkey Island (Northampton County, Pennsylvania)
 Turkey Island (South Carolina)
 Turkey Island (Jefferson County, Texas)
 Turkey Island (Matagorda County, Texas)
 Turkey Island (Chesterfield County, Virginia)
 Turkey Island (Henrico County, Virginia)
 Turkey Island (Patrick County, Virginia)